Gminy w USA:
 Burrell (ang. Burrell Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Burrell (ang. Burrell Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
 Burrell (ang. Burrell Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana